Miejscowości o tej nazwie:
 Whitworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Whitworth – miasto w Anglii, w hrabstwie Lancashire
Osoby o tym nazwisku:
 Charles Whitworth – brytyjski dyplomata
 Charles Whitworth – brytyjski dyplomata
 Johnny Whitworth – amerykański aktor filmowy i telewizyjny.
 Joseph Whitworth – angielski przemysłowiec, konstruktor obrabiarek